Појам Калиманци може се однодити на:

 Калиманци (Виница), насељено место у општини Виница у Северној Македонији;
 Калиманци (Суворово), насељено место у општини Суворово у Бугарској;
 Калиманци (Сандански), насељено место у општини Сандански у Бугарској;
 Калиманци (језеро), језеро у општини Виница у Северној Македонији;